Пи́хтовое — топоним в России.

 Пихтовое  — посёлок в Тарском районе Омской области.
Пихтовое — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области
 Пихтовое  —  остановочный пункт на линии Попово — Высоцк Октябрьской железной дороги.